Трабзонское курабье или жёлтое печенье — это разновидность печенья в турецкой кухне. Оно было придумано ещё во времена Османской империи. Трабзонское курабье готовится с использованием натурального горного масла. Оно получает свой жёлтый цвет от кукурузной муки. Это довольно твёрдое печенье готовится из традиционной кухни Трабзона.

См. также 
 Курабье бакинское

Примечания